Diérese (gramática) ou Trema — sinal diacrítico que altera o som de uma vogal
  Diérese (linguística) — pronúncia separada de duas vogais juntas
 Diérese (cirurgia) — processo de divisão dos tecidos para acessar a região a ser operada
 Diérese (filosofia) — forma de categorização usada na lógica antiga

Desambiguações de linguística